Kin puede referirse a:
Un día en el calendario maya. (K'iin).
El código IATA: KIN, para el Aeropuerto Internacional Norman Manley;
El seudónimo del caricaturista político, dibujante y pintor Joaquín de Alba (1912 - 1983).
Droga sintética similar a la ketamina.
El quinto álbum de la cantante escocesa KT Tunstall, KIN.
Kin, película de 2018.